Neallogaster är ett släkte av trollsländor. Neallogaster ingår i familjen kungstrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kungstrollsländor
Neallogaster